Nathan Lutz (né le  à Mistatim, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Collège Iona || NCAA ||36 ||9 ||11 ||20 ||76 || || || || || 
|-
|2000-2001 || Collège Iona || NCAA ||35 ||7 ||31 ||38 ||75 || || || || ||
|-
|2001-2002 || Collège Iona || NCAA ||33 ||8 ||21 ||29 ||46 || || || || ||
|-
|2001-2002 || Knights de New Haven || UHL ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2001-2002 || Royals de Reading || ECHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 || || || || ||
|-
|2002-2003 || Royals de Reading || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || ||
|-
|2002-2003||Storm de Toledo || ECHL ||54 ||5 ||20 ||25 ||122 ||7 ||1 ||1 ||2 ||9
|-
|2002-2003 || Barons de Cleveland || LAH ||11 ||1 ||3 ||4 ||14 || || || || ||
|-
|2003-2004 || Pirates de Portland || LAH ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || || 
|-
|2003-2004||Admirals de Milwaukee || LAH ||15 ||0 ||0 ||0 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || IceHogs de Rockford || UHL ||35 ||6 ||12 ||18 ||55 || || || || ||
|-
|2004-2005 || IceHogs de Rockford || UHL ||75 ||14 ||25 ||39 ||131 ||13 ||3 ||10 ||13 ||20
|-
|2004-2005 || Admirals de Milwaukee || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || || 
|-
|2004-2005|| Wolves de Chicago || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|-
|2005-2006 || IceHogs de Rockford || UHL ||8 ||2 ||4 ||6 ||20 || || || || ||
|-
|2005-2006 || Moose du Manitoba || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || || 
|-
|2005-2006|| Admirals de Milwaukee || LAH ||69 ||1 ||8 ||9 ||58 ||12 ||0 ||0 ||0 ||7
|-
|2006-2007 || IceHogs de Rockford || UHL ||76 ||11 ||35 ||46 ||175 ||17 ||3 ||8 ||11 ||28
|-
|2006-2007 || Admirals Milwaukee || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || || 
|-
|2007-2008 || Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen ||43 ||12 ||18 ||30 ||160 || || || || ||
|-
|2008-2009 || Jackals d'Elmira || ECHL ||42 ||8 ||16 ||24 ||97 || || || || || 
|-
|2009-2010 || Hockey Club Alleghe || Série A ||40 ||6 ||10 ||16 ||60 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2010-2011 ||RiverKings du Mississippi ||LCH || 59|| 10|| 38|| 48|| 108|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || Express de Chicago || ECHL || 72|| 6|| 7|| 13|| 121|| || || || ||
|-
|2012-2013 || Thunder de Wichita || LCH || 61|| 3|| 23|| 26|| 56|| 14|| 1|| 3|| 4||49
|-
|2013-2014 || Oilers de Tulsa || LCH || 66|| 8|| 26|| 34|| 87|| 6|| 0|| 2|| 2||4
|-
|2014-2015 || Oilers de Tulsa || ECHL || 72 || 6 || 32 || 38 || 117 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2015-2016 || Oilers de Tulsa || ECHL || 72 || 6 || 16 || 22 || 65 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Rosetown || Chinook HL || 14 || 1 || 5 || 6 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Rosetown ||  || 21 || 1 || 4 || 5 || 18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || Plain Blues de Porpucine ||  ||18 ||4 ||11 ||15 ||37 ||6 ||2 ||8 ||10 ||10 
|-
| 2019-2020 || Plain Blues de Porpucine || WSHL-Sr. ||14 ||6 ||12 ||18 ||26 ||3 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
| 2020-2021 || Plain Blues de Porpucine || WSHL-Sr. ||2 || 1 || 0 || 1 || 8 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Knights de New Haven
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des RiverKings du Mississippi
Joueur de l'Express de Chicago
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du HC Alleghe
Joueur du Rødovre SIK
Défenseur de hockey sur glace